Aglauco Casadio (n. 1917) – giornalista, letterato e regista italiano
 Claudio Casadio (... – ...) – attore teatrale e attore cinematografico italiano
 Fabrizio Casadio (1935-2010) – conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano
 Foto Casadio – studio fotografico fondato nel 1896 a Bologna
 Linda Casadio (n. 1999) – calciatrice italiana
 Stadio Antonio Casadio – stadio di baseball di Godo, nel comune di Russi, Italia.
 Stefano Casadio (1913-2000) – presbitero italiano antifascista e missionario
 Tolmino Casadio (n. 1916) – calciatore italiano